Szató Juka (1973), japán műkorcsolyázó
 Szató Juka (1992), japán atléta
 Szató Juka (1992), japán triatlonista

Hasonló 
 Szató Júka (1981), japán atléta